Сан Антонио Нумеро Дос има више значења:

 Сан Антонио Нумеро Дос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Антонио Нумеро Дос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику